Saussey ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Chazeuil (Côte-d’Or)
 Chazeuil (Nièvre)